Geranopterus — викопний рід сиворакшоподібних птахів монотипової родини Geranopteridae. Існував у Європі з кінця еоцену по ранній міоцен. Сім викопних зразків птаха знайдено у Франції. На основі них описано три види:
 Geranopterus alatus Milne-Edwards 1892
 Geranopterus bohemicus Mlikovsky 1999
 Geranopterus milneedwardsi Mayr та Mourer-Chauviré 2000

Філогенія

Див. також 
 Список викопних птахів

Посилання 
 Fossilworks 

Сиворакшеподібні
Викопні птахи
Птахи еоцену
Вимерлі тварини, описані 1892